47-й входной драфт Национальной хоккейной лиги 2009 года состоялся 26 и 27 июня 2009 года в Монреале (Канада) на домашней арене самого титулованного клуба НХЛ — «Монреаль Канадиенс». В «Белл Центре» прошла процедура закрепления прав клубами НХЛ за самыми перспективными молодыми хоккеистами мира. Она была приурочена 100-летнему юбилею 24-кратного обладателя Кубка Стэнли. Драфт возвращается в Монреаль спустя 17 лет.

Впервые драфт НХЛ состоялся в Монреале в 1963 году, до этого клубы привлекали в свои ряды молодых хоккеистов без каких-либо правил и ограничений. Вплоть до 1984 года драфты проводились только в Монреале — в различных отелях, в офисе лиги, в старом монреальском «Форуме». Затем право организации этого мероприятия доставалось различным городам Северной Америки, и только трижды Монреаль вновь становился центром ярмарки талантов (в 1986, 1988 и 1992 годах).

Главными фаворитами на первый номер драфта-2009 считались канадский нападающий Джон Таварес и шведский защитник клуба «МоДо» Виктор Хедман. За 247 матчей в ОХЛ Таварес набрал 433 очка (215+218). Статистические показатели шведского защитника скромнее.

По результатам драфт-лотереи право первого выбора получил «Нью-Йорк Айлендерс». В итоге «Островитяне» первым выбрали Джона Тавареса.

Рейтинг проспектов

Выбор игроков 
Обозначения: В — вратарь; З — защитник; ЛН — левый нападающий; ПН — правый нападающий; ЦН — центральный нападающий; Н — нападающий (обычно крайний форвард)Выделены обладатели Кубка Стэнли

Раунд 1

Раунд 2 

1. «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде в связи с гибелью Алексея Черепанова.

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 6

Раунд 7

Итоги драфта 
Всего на драфте было выбрано 210 хоккеистов, из них 102 из Канады, 55 из США, 24 из Швеции, 10 из Финляндии, семь из России, пять из Словакии, три из Чехии, а также по одному из Белоруссии, Дании, Германии и Великобритании.

Российских игроков было выбрано 7. Это самый низкий результат за всю историю участия хоккеистов из России в драфте НХЛ. Под самым высоким номером был выбран Дмитрий Куликов (под 14-м), также из россиян были выбраны  Дмитрий Орлов (под 55-м), Игорь Бобков (под 76-м), Сергей Андронов (под 78-м), Александр Авцин (под 109-м), Антон Клементьев (под 122-м) и Михаил Пашнин (под 200-м).

Данные приведены согласно официальному сайту НХЛ

Примечания

Ссылки 
 Таварес в рейтинге НХЛ в России
 Официальный сайт НХЛ

Драфты НХЛ
2009 год в хоккее